est un album compilation du groupe de J-pop AKB48, sorti le  au Japon sur le label You, Be Cool!/King Records.

Présentation

Titres

Notes et références

Liens externes 
 Oricon
  Fiche du single édition No.1 Singles
  Fiche du single édition Million Singles
  Fiche du single édition Complete Singles
 King Records
  Fiche du single édition No.1 Singles
  Fiche du single édition Million Singles
  Fiche du single édition Complete Singles
  Fiche du single édition théâtre

Album d'AKB48
Album musical sorti en 2015
Album numéro un au Japon
Album produit par Yasushi Akimoto
Album publié par King Records (Japon)